A Liga Portuguesa de Basquetebol (Seniores) de 2015/2016 foi a 83ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol,  É disputada por 11 equipas, em 3 fases. No final desta época o Basquete Clube de Barcelos abandonou a Liga de basquetebol. O Futebol Clube do Porto conquistou o seu 12º Título.

Primeira Fase

Clasificação Fase Regular

Calendário Fase Regular

Segunda Fase

Clasificação 2a Fase Grupo A

Note: No final desta época o Basquete Clube de Barcelos abandonou a Liga de basquetebol.

Calendário 2a Fase Grupo A

Clasificação 2a Fase Grupo B

Calendário 2a Fase Grupo B

Terceira Fase

Play-offs

Calendário Play-offs

Quartos de Final

Meias finais

Final

Referências

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=5562&layout=classificacao

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=5562&layout=resultados

http://www.fpb.pt/fpb2014/start_fpb_2014